Графство Этамп (comté d'Étampes) — феодальное княжество во Франции, существовавшее с 13 по 16 век.

Первый граф — Луи д’Эврё, сын короля Филиппа III, получивший Этамп в апанаж в 1298 г.

В 1375 г. жена графа Людовика д’Эврё Жанна де Бриенн-Э, испытывавшая финансовые затруднения, с согласия мужа заключила договор с Жаном Беррийским. В обмен на определённую сумму денег они признавали его своим наследником в случае, если у них не будет детей.

Жан Беррийский, в свою очередь, обязался передать графство Этамп герцогу Бургундии, однако после убийства Людовика Орлеанского (1407) отказался исполнить своё обещание. Герцог Бургундский силой захватил Этамп и намеревался передать его своему племяннику Жану де Неверу — правнуку Жана Беррийского.

В 1411 году Этамп был отвоёван французскими войсками. Парламент постановил, что согласно своему статусу апанажа графство подлежит включению в состав королевского домена.

В 1536 г. графство повышено в статусе до герцогства.

Список графов Этампа:
 1298—1319 Луи Французский (1276—1319), сын короля Филиппа III. Носил титул барона д’Этамп.
 1319—1336 Шарль д’Этамп (1305—1336), сын.
 1336—1400 Луи д’Этамп (1336—1400), сын.
 1400—1416 Жан I де Берри (1340—1416), сын короля Иоанна II.
 1416—1421 к королевскому домену.
 1421—1438 (титулярный) Ришар де Бретань (1395—1438), сын бретонского герцога Жана IV.
 1438—1477 (титулярный) Франсуа де Бретань (1435—1488), с 1458 герцог Бретани Франциск II.
 1478—1500 Жан де Фуа-Этамп (1452—1500), сын Гастона IV де Фуа-Беарна, был женат на Марии Орлеанской, сестре короля Людовика XII.
 1500—1512 Гастон де Фуа, герцог де Немур (1489—1512), сын.
 1512—1514 Анна Бретонская, жена Людовика XII.
 1514—1524 Клод Французская (1499—1524), дочь.
 1526—1534 Жан де Ла Барр, получил графство Этамп в пожизненное владение.

В 1534 году король Франциск I выдал замуж свою любовницу Анну де Писло за Жана IV де Бросса и пожаловал им графство Этамп, а ещё через два года возвёл его в ранг герцогства.

Источники 
 Bernard Gineste: Documents en ligne sur les seigneurs et dames d'Étampes, in Corpus Etampois 

Графства Франции